Par ordre alphabétique :
  (1800–1888), prélat maltais, evêques de Malte de 1875 à 1888 ;
 Charles Scicluna (né en 1959), prélat maltais, archevêque émérite de Malte depuis 2015 ;
 Edward Scicluna (né en 1946), homme politique maltais ;
  (né en 1980), réalisateur et scénariste australien ;
 Hannibal Scicluna (1880–1981), historien maltais ;
  (né en 1979), joueur de football maltais ;
  (né en 1960), joueur de football maltais ;
  (né en 1960), catcheur maltais ;
  (né en 1993), joueur de football maltais.

Homonymie de patronyme maltais